Met Spaans Noord-Afrika wordt doorgaans een van de onderstaande gebieden bedoeld, die in Noord-Afrika liggen. Ze waren historisch Spaans grondgebied, of zijn dat nog steeds.
 Hedendaags Spaans Noord-Afrika:
 De Plazas de soberanía, bestaande uit twee autonome steden: Ceuta en Melilla en een aantal kleine eilandjes voor de Marokkaanse kust
 De Canarische Eilanden

 Historisch Spaans Noord-Afrika (1913-1975); voormalige Spaanse koloniën in Noord-Afrika, onderdeel van de Plazas de soberanía y Provincias Africanas:
 Spaans Marokko
 Spaanse Sahara (Río de Oro en Saguia el Hamra)
 Ifni
 Kaap Juby
 Oran (1509-1708 & 1732-1792)
 Tripoli (1510-1530)

Zie ook
Frans Noord-Afrika
Spaans-West-Afrika

Geografie van Afrika